Gaudissard ou Gaudissart est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 
 Abbé Gaudissard (1860-1909), curé d'Antugnac (Rennes-le-Château) ;
 Émile Gaudissard (1872-1956), architecte, sculpteur, peintre, lithographe, maître tapissier, décorateur et écrivain français ;
 Poncé Gaudissard (1956-2019), criminel et violeur multirécidiviste français ;
 Valérie Gaudissart (-), réalisatrice française.

Littérature 
 Félix Gaudissart, personnage du roman La Comédie humaine d'Honoré de Balzac, commis voyageur.
 L'Illustre Gaudissart, roman d'Honoré de Balzac, paru en 1833, puis intégré en 1843 au roman La Comédie humaine.
 Gaudissart II, nouvelle d’Honoré de Balzac parue en 1844, puis intégrée en 1846 dans les Scènes de la vie parisienne de La Comédie humaine.

Toponyme 

 Gaudissard, ancien chef-lieu de la communauté et paroisse de la commune française d'Eygalayes dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Gaudissard, l'un des hameaux de Molines-en-Queyras dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Patronyme français